

События 
 Консулы Имп. Цезарь Марк Аврелий Коммод Антонин А. и Публий Гельвий Пертинакс.
 Против Коммода составили заговор префект претория Лет, императорский спальник Эклект и любовница Коммода Марция. 31 декабря — Вольноотпущенник Нарцисс задушил Коммода.
 Первое упоминание в китайских источниках о Линьи (Чампе).

Родились 
 Цао Чжи — древнекитайский поэт, один из наиболее известных поэтов своего времени.

Скончались 
 Вологез III — царь Армении, а затем Парфии из династии Аршакидов.
 22 мая — Дун Чжо, влиятельный китайский полководец эпохи заката империи Хань.
 31 декабря — убит Луций Элий Аврелий Коммод, римский император.
 Лу Чжи (империя Хань) — учёный, историк, военный и государственный деятель империи Хань.
 Цай Юн — китайский интеллектуал эпохи Хань, каллиграф, музыкант.
 Чжан Чжи — китайский каллиграф времён Империи Хань.

См. также